СГУ:

Учебные заведения:
 Самарский государственный университет;
 Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского;
 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима;
 Симферопольский государственный университет;
 Смоленский государственный университет;
 Смоленский гуманитарный университет;
 Современный гуманитарный университет — ныне Современная гуманитарная академия, СГА;
 Сочинский государственный университет;
 Ставропольский государственный университет;
 Сумский государственный университет;
 Сургутский государственный университет;
 Сыктывкарский государственный университет.
 Севастопольский государственный университет.

Прочее:
 Сигнальное громкоговорящее устройство.